Габдол Сланов (; 15 сентября 1911, Кзыл-Кугинский район Гурьевской области (ныне Кзылкогинский район Атырауской области Казахстана) — 17 февраля 1969, Алма-Ата) — казахский советский писатель, журналист, переводчик.

Биография 
Окончил Уральскую городскую ремесленно-техническую школу. В 1928—1931 работал на нефтяником на Макатском промысле. С 1930 года работал в Алма-Ате в Наркомземе Казахской автономной ССР.

С апреля 1931 Г. Сланов — сотрудник редакции газеты «Трудовой Казах», затем «Социалистик Казахстан», работал сначала литературным сотрудником, а потом руководителем отдела, очеркистом. В редакции газеты проработал 15 лет.

Позже до 1957 — директор литературно-мемориального музея Джамбула, продолжал сотрудничество с газетами республики.

Творчество 
Габдол Сланов — автор многих романов и повестей, стихов, фельетонов, очерков на русском и на казахском языках .

Произведения его проникнуты глубокой романтикой и лиризмом. Писатель очень хорошо чувствует и описывает природу родного края.

Литературный дебют Г. Сланова состоялся в 1938 году выпуском в свет первой книги рассказов и очерков . В том же году написал повесть «Поток мечты», которая получила премию на республиканском конкурсе, посвященном 20-летию ВЛКСМ. Следующее большое произведение писателя — роман «Донь Аскан», (1941). В 1945 году был напечатан его роман «Огнедышащая гора».

Вскоре Г. Сланов создает роман «Приволье» (1954). В переводе на русский язык он вышел отдельной книгой в Москве и Алма-Ате. Перу писателя принадлежит также роман «Буйное русло реки» о тяжелых условиях труда рабочих на золотодобывающем руднике, жизни казахских жатаков в Западном Казахстане до Октябрьской революции, борьбе за свободу, их участии в гражданской войне, зарождении и становлении рабочего класса в Семиречье.

Роман «Донь Аскан», в котором автор описывает предреволюционные события в Западном Казахстане, дважды переиздавался на русском языке (в 1958 и 1965 годах) под названием «Степь да степь».

Г. Слановым переведен на казахский язык роман А. Фадеева «Молодая гвардия».

Избранные произведения 
 романы «Шалкар», «Донь Аскан», «Буйное русло реки», «Степь да степь», «Жанар тау»,
 повесть «Кызбел»,
 пьеса «Махамбет»,
 сборник очерков «На вершине жизни»
 очерки «Современники», «Гражданин», «Сын Алтая», «Летопись эпохи» и другие.

Пьеса «Махамбет» была поставлена на сценах республиканских и областных театров.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»

Память 
 В 1969 году улице Кирпичной в г Талды-Кургане было присвоено имя Г.Сланова
 Улица Г.Сланова имеется в г. Атырау.
 В 2001 Атырауской областной универсальной научной библиотеке присвоено имя казахского писателя Габдола Сланова (постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 г. № 1000).
 В 2011 почта Казахстана выпустила марку, посвященную 100-летию со дня рождения писателя.
 Улица Г.Сланова имеется в г. Алматы.

Ссылки 
 Марка, посвященная писателю Сланову, вводится в обращение

Писатели СССР
Писатели Казахстана
Казахские писатели
Переводчики Казахстана
Писатели-соцреалисты
Авторы исторических романов